

Рупін — село в гміні Млинаже Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Рупін — село в гміні Бараново Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Рупін — село в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства